Aalto je finski priimek, ki pomeni "val".

Znani nosilci priimka 
 Aino Aalto, finska arhitektka (1894—1949)
 Alvar Aalto, finski arhitekt (1898—1976)
 Antti Aalto, finski hokejist (*1975)
 Antti Aalto finski smučarski skakalec (*1995)
 Alec Aalto (rojen 1942), finski diplomat
 Artturi Aalto (1876–1937), finski politik
 Ashprihanal Pekka Aalto (rojen 1970), finski tekač
 Einari Aalto (1926–1985), finski plavalec
 Elissa Aalto (1922–1994), finska arhitektka
 Henri Aalto (rojen 1989), finski nogometaš
 Iiro Aalto (rojen 1977), finski nogometaš
 Ilmari Aalto (1891–1934), finski slikar
 Jorma Aalto (rojen 1957), finski smučar
 Jussi Aalto (rojen 1983), finski nogometaš
 Jyri Aalto (rojen 1969), finski igralec badmintona
 Kalle Aalto (1884–1950), finski politik
 Kathryn Aalto, ameriška krajinska oblikovalka
 Marja-Sisko Aalto (rojen 1954), finska ministrica Evangeličansko-luteranske cerkve
 Marjatta Aalto (rojen 1939), finska mikologinja
 Minna Aalto (rojen 1965), finska mornarka
 Pauliina Aalto (rojen 1967), finska igralka bovlinga
 Pentti Aalto (1917–1998), finski jezikoslovec
 Pirjo Aalto (rojen 1961), finska biatlonka
 Saara Aalto (rojen 1987), finska pevka
 Simo Aalto (rojen 1960), finski odrski čarovnik
 Teemu Aalto (rojen 1978), finski hokejist
 Toivo Aalto-Setälä (1896–1977), finski odvetnik in politik
 Touko Aalto (rojen 1984), finski politik
 William Aalto (1915–1958), ameriški vojak, član Lincolnovega bataljona

Glej tudi 

 Aalto-1
 Gledališče Aalto
 Univerza v Aaltonu
 Aaltonska vaza

Sklici